Edna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Edna Township (Iowa)
 Edna Township (Minnesota)
 Edna Township (North Dakota)